Дрисса, Дрисси или Дриссы — может значить топоним, имя, фамилия или другое:

Топоним 
 Дрисса — до 1962 года название города Верхнедвинск.
 Дрисса (река) — приток Западной Двины.
 Дриссы — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии. Относится к бассейну реки Дрисса, вытекающей из озера.

Персоналии 

 Дрисса, Бамба Ассману (встречается также ошибочное Бамба Ассума Дрисса; род. 1984) — ивуарийский футболист, защитник.
 Дрисси Гадфа, Айюб (род. 1998) — испанский боксёр-любитель, североафриканского происхождения.

Другое 
 Идол из Дриссы  — деревянное изваяние, найденное в Белоруссии, в реке Дрисса.

См. также